Лия Владимирова (настоящее имя Юлия Владимировна Хромченко, урождённая Дубровкина; 18 августа 1938, Москва — 22 августа 2015, Нетания) — русская поэтесса, прозаик, сценарист.

Биография 
Отец — геолог Владимир Львович Дубровкин, мать — географ и детская писательница Галина Ганейзер. Дед по матери — писатель Евгений Ганейзер.

В 1956-61 училась во ВГИКе, по некоторым её сценариям были сделаны радиоспектакли и телевизионные фильмы. После первой публикации в журнале «Юность» (рассказ «Первый поцелуй», 1957) прошло 13 лет до появления подборки из семи её стихотворений в газете «Московский комсомолец» (1970). Только 10 стихотворений Владимировой были напечатаны после этого в журналах «Юность» и «Смена».

В 1973 эмигрировала в Израиль вместе с мужем, поэтом и сценаристом Яковом Хромченко. Выпустила там несколько сборников стихов и сборник прозы. Книжка избранных стихов вышла в 1984 на иврите в переводе Мордехая Севера.

Творчество 
Александр Солженицын в отзыве, опубликованном на страницах «Нового мира», отмечал сердечность и музыкальность, пронизывающие поэтические строки Владимировой, умелое использование фольклорных и православных мотивов, а обнаруживая в её творчестве влияния Пастернака и Ахматовой, признавал, что они «не покорили Владимирову, а только усилили её перо». По мнению Солженицына, она поэт «значительный, но недооценённый».
Стихи Владимировой исполнены большого внутреннего напряжения, что сказывается в частом обращении поэтессы к контрастам. Такие противоположности, как движение и покой, искренность и ложь, бытие и видимость, сон и действительность, тайна и откровение, случай и заданность, мгновение и вечность, земное одиночество и чувство защищенности в космосе, являются в её стихах во множестве вариаций. При этом крайности у неё сближаются, не снимая, однако, напряжения и печали.
(Вольфганг Казак)

Книги 
 Связь времён, 1975
 Пора предчувствий, 1978
 Соль и свет (переводы стихов поэта Натана Йонатана), 1980
 Снег и песок, 1982
 Письмо к себе, 1985
 Стихотворения, 1988
 Мгновения, 1992
 Заметы сердца, 2001

Примечания

Литература 
 Российская еврейская энциклопедия / Гл. ред. Г. Г. Брановер (т. 1) — Москва, ЭПОС, 1997. — с. 234 — ISBN 965-293-033-4

Ссылки 
 
 
 

Русские поэты
Поэты Израиля
Русские поэты третьей волны эмиграции
Русские писатели третьей волны эмиграции
Русские эмигранты третьей волны в Израиле
Выпускники ВГИКа
Русские писатели XX века
Переводчики поэзии на русский язык
Литераторы, известные под псевдонимами